Texaner steht für:
 einen Bewohner von Texas
 Texaner (Taube), eine Taubenrasse, siehe Formentauben
 Der Texaner, US-amerikanischer Spätwesternfilm von 1976